Prati steht als Ortsname für:

 Prati (Rione), ein Stadtteil von Rom
 Prati, Ortsteil der italienischen Gemeinde Rimella in der Provinz Vercelli, Region Piemont

Prati ist der Familienname folgender Personen:
 Alessio Prati (1750–1788), italienischer Komponist
 Angelico Prati (1883–1960), italienischer Romanist, Italianist und Dialektologe
 Artemio Prati (1907–2004), italienischer Geistlicher, Bischof von Carpi
 Federica Prati (* 1996), italienische Tennisspielerin
 Pamela Prati (* 1958), italienische Schauspielerin und Showgirl
 Pierino Prati (1946–2020), italienischer Fußballspieler und -trainer